Большаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калининградская область 
 Большаковское сельское поселение — входит в Славский район

Омская область 
 Большаковское сельское поселение — входит в Любинский район